Jerebica je lahko:

 Jerebica (Perdix perdix) - ptica
 Jerebica - gora na meji med Slovenijo in Italijo
 potok Jerebica, pritok Koritnice